

Patronyme

Caroline Goodall (1959-), actrice britannique ;
Edward Angelo Goodall (1819-1908), peintre britannique ;
Howard Goodall (1958-), compositeur, acteur et scénariste britannique ;
Jane Goodall (1934-), primatologue, éthologue et anthropologue britannique ;
Jane R. Goodall (1951-), femme de lettres australienne, auteure de roman policier ;
John Goodall (1863-1942), footballeur britannique ;
John Strickland Goodall (1908-1996) artiste britannique, illustrateur de livres pour enfants;
Scott Goodall (1935-), dessinateur de bande dessinée britannique.

Patronyme anglais